

Localidades

Graysville (Alabama)
Graysville (Ohio)
Graysville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos